Clay City (Kentucky)
 Clay City (Illinois)
 Clay City (Indiana)